Cyclocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady och Norman 1889. Enligt Catalogue of Life ingår Cyclocypris i familjen Cyprididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Candonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Cyclocypris